

Aziende 
 Fargo – marchio di autocarri del gruppo Chrysler
 Wells Fargo – banca statunitense

Cinema 
 Fargo - La valle dei desperados (Fargo) – film del 1952 diretto da Lewis D. Collins
 Fargo – film del 1996 diretto da Joel ed Ethan Coen

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Fargo – città della Contea di Monroe, Arkansas
 Fargo – capoluogo della Contea di Cass, Dakota del Nord 
 Fargo – città della Contea di Clinch, Georgia
 Fargo – città della Contea di Ellis, Oklahoma

Guerra 
 Fargo – nome in codice NATO del velivolo sovietico MiG-9
 Classe Fargo – classe di incrociatori leggeri della United States Navy

Musica 
 Fargo – album di Irene Fargo del 1997

Persone 
 Irene Fargo – cantante italiana
 Jackie Fargo –  wrestler statunitense
 James Fargo – regista statunitense

Televisione 
 Fargo – serie televisiva del 2014 ispirata dall'omonimo film